Hohenzollernplatz (metrostation Berlijn), een metrostation in Berlijn
Hohenzollernplatz (metrostation München), een metrostation in München